

Irlanda
Kenmare, città nella Contea di Kerry
Kenmare River, baia della Contea di Kerry

Stati Uniti
Kenmare, città del Dakota del Nord